Ruta 148 o Carretera 148 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 148.

Chile 
 Ruta 148, antigua ruta nacional.

Carreteras por número